Wąsewo – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Wąsewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim, w gminie Wąsewo

Zobacz też 
 Gmina Wąsewo
 Kolonia Wąsewo
 Wąsewo-Kolonia
 Wąsewo-Lachowiec